Юзеф Белявский:
 Юзеф Белявский (1910—1997) — польский арабист.
 Юзеф Белявский (1739—1809) — польский поэт и театральный деятель.